История почты и почтовых марок Кюрасао охватывает развитие почтовой связи в Кюрасао, самоуправляемом государственном образовании в составе Королевства Нидерландов, расположенном на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы, со столицей в Виллемстаде. . Находясь в составе Королевства Нидерландов, Кюрасао участвует во Всемирном почтовом союзе (ВПС; с 1875).

Развитие почты 

История почты на Кюрасао неразрывно связана с историей группы островов, включая также Арубу, Бонайре, Сабу, Синт-Эстатиус и Синт-Мартен, колонизированных голландцами и в 1815 году .
Открытка, отправленная из в Северном Брабанте через Ливерпуль в Виллемстад(Кюрасао) в 1888 году

С 1873 года на Кюрасао в обращении были почтовые марки Кюрасао и зависимых территорий.

1 июля 1875 года Кюрасао как главный остров Нидерландских Антильских островов, наряду со своей метрополией и Арубой, присоединился к ВПС. С 1877 года почтовая территория Кюрасао и зависимые территории стала отдельным членом ВПС.

С 1948 года марки Кюрасао сменили выпуски Нидерландских Антильских островов в связи с тем, что колония была переименована. .

Остров является одной из пяти почтовых территорий Королевства Нидерландов. В 1993 году Кюрасао было принято в организацию UPAEP (Почтового союза американских государств, Испании и Португалии). , уже , .

Выпуски почтовых марок

Первые марки 
.

Последующие эмиссии 
Номиналы почтовых марок выражены в нидерландских антильских гульденах.

13 августа 2013 года Кюрасао произвело совместный выпуск с Мальтой по теме «Порты». На малом листе Кюрасао был изображён порт Виллемстада, в то время как на малом листе Мальты была изображена Великая гавань.

Кюрасао преимущественно (но не исключительно) выпускает почтовые марки,  и сюжеты которых нацелены на филателистический рынок коллекционеров-тематиков.

См. также

Примечания

Литература 
 Julsen F. W., Benders A. M. A Postal History of Curaçao and the Other Netherlands Antilles. — The Hague, The Netherlands: Van Dieten, 1976. [Самый полный труд по этой теме.]
 Stanley Gibbons Limited: различные каталоги «Стэнли Гиббонс».

Ссылки 

 

Кюрасао
Кюрасао